Клычев — туркменская фамилия.

 Известные носители
 Клычев, Аннамухаммед (1912—?) — туркменский советский государственный деятель.
 Клычев, Иззат Назарович (1923—2006) — туркменский советский живописец.
 Клычев, Мухамед (1906—1945) — Герой Советского Союза.
 Клычев, Рауф Нухович (1934—1994) — учёный-кавказовед.
 Клычев, Сапа (1900 — ?) — Герой Социалистического Труда.

 Женский вариант
 Клычева, Курбан Дурсун (1920 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Клычева, Огульбайрам (1917 — ?) — Герой Социалистического Труда.